Его́р Вади́мович Про́шкин () — российский футболист, защитник московского «Торпедо».

Биография 
Воспитанник «Мастер-Сатурн». Летом 2018 года пополнил состав подмосковных «Химок».

Выступал за фарм-клуб, не попадая в основной состав.

2 августа 2020 года подписал контракт с московским «Торпедо». 

21 августа 2022 года сыграл дебютный матч в РПЛ против петербуржского «Зенита».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Химки»
 Серебряный призёр ФНЛ: 2019/20
 Финалист Кубка России: 2019/20

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Химки-М»
Игроки ФК «Торпедо» Москва